Amerikai Egyesült Államok
Marbury (Alabama)
Marbury (Maryland)
 Egyesült Királyság
Marbury (Cheshire)